Zusatzschutz steht für:
 Zusatzschutz (Elektrotechnik), besondere Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag 
 Zusatzschutz (Versicherungsrecht), Versicherungsschutz, der zusätzlich zum Basisschutz in einem Tarif gewählt werden kann